Brian Robinson es el conjunto del nombre Brian y el apellido Robinson, puede referirse a:

 Brian Robinson (1966-), jugador británico de rugby.
 Brian Robinson (1948-), futbolista canadiense.
 Brian Robinson (1930-2022) ciclista británico ganador de dos etapas del Tour de Francia.